Мадер — фамилия. Известные носители:
 Мадер, Виктор Викторович (1920—2012) — советский математик, популяризатор науки, автор вузовского учебника книга «Введение в методологию математики», около 40 опубликованных научных работ и 8 книг по математике, в том числе первого в России исследования логико-арифметической концепции Готлоба Фреге.
 Мадер, Гюнтер (род 1964) — австрийский горнолыжник.
 Мадер, Йозеф (1754—1815) — австрийский правовед и нумизмат.
 Мадер, Раиса Дмитриевна (род. 1932) — советский литературовед, методист, профессор Нижнетагильского государственного педагогического института до 1995 года, автор десятков монографий и научных статей по проблемам преподавания литературы и истории литературы XIX и XX вв..
 Мадер, Регина (род. 1985) — австрийская горнолыжница.

См. также 
 Майер-Мадер, Андреас (? — 1944) — германский авантюрист и военнослужащий, офицер вермахта и войск СС, кадровый разведчик, майор.

Примечания